Bednary – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Bednary – stacja kolejowa
 Bednary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Bednary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Bednary – osada w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów

Zobacz też 
 Bednary-Kolonia
 lądowisko Poznań-Bednary
 bednar